Papp est un patronyme d'origine hongroise, variante de Pap signifiant « prêtre ». Il est partagé par :
 Gábor Papp (né en 1987), joueur d'échecs hongrois ;
 George Papp (1916-1989), auteur de comics américain ;
 Joseph Papp (1921-1991), producteur de théâtre américain ;
 Julien Papp (Gyula Papp ; 1940-), historien1 franco-hongrois ; 
 .
 László Papp (1926-2003), boxeur hongrois, triple champion olympique.
 Margit Papp (née en 1948), athlète hongroise.
 Paul Papp (né en 1989), footballeur roumain.
 Péter Papp (1930-1958), basketteur hongrois.
 Thomas Papp (né en 1975), hockeyeur suisse.

Autres 
 
 
 
 Syndrome Varadi-Papp, maladie génétique.

Homonymie de patronyme hongrois